Doctor Who: Series 11 (Original Television Soundtrack) () — альбом саундтреков, содержащий музыку из 11-го сезона телесериала «Доктор Кто». Композитор — Сегун Акинола. Альбом вышел 11 января 2019 года. На двух дисках содержится 41 саундтрек из 10 серий сезона. Два трека взято из новогоднего спецвыпуска 2019 года «Решение». 12 декабря 2018 года был выпущен сингл «Thirteen» ().

Список треков

Примечания 

Саундтреки 2019 года